Білоруська футбольна вища ліга 1992—1993 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Німан взяв участь у Кубку кубків 1993—1994 як переможець Кубку Білорусі 1992—1993.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1992—1993
Білорусь
Білорусь
1992 у білоруському спорті
1993 у білоруському спорті